

Geografia
 Holte – sobborgo dell'area metropolitana di Copenaghen, situato nella municipalità di Rudersdal, in Danimarca

Persone
 Balthasar Holte – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Geir Holte – ex fondista norvegese
 Knut Holte – ex calciatore norvegese
 Leif Otto Holte Paulsen – calciatore norvegese
 Tor Håkon Holte – ex fondista norvegese